Santo Domingo de la Calzada (baskiska: Ozkabarte) är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Santo Domingo de la Calzada ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santo Domingo de la Calzada är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Santo Domingo de la Calzada. Runt Santo Domingo de la Calzada är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km nordost om Santo Domingo de la Calzada. I omgivningarna runt Santo Domingo de la Calzada växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien